De Football League Cup 1990/91, om sponsorredenen ook bekend als de Rumbelows Cup, was de 31ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 28 augustus 1990 en eindigde op 21 april 1991 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Ray Lewis. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1990/91
Finale League Cup 1991
Engels voetbalkampioenschap 1990/91

Bekervoetbal 1990/91
1991